Почтовское сельское поселение — муниципальное образование в Константиновском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Почтовый.

Административное Устройство 
В состав Почтовского сельского поселения входят:
 хутор Почтовый;
 хутор Базки;
 хутор Верхнекалинов;
 хутор Верхнепотапов;
 хутор Каменно-Бродский;
 хутор Кременской;
 хутор Крюков;
 хутор Нижнекалинов;
 хутор Нижнепотапов;
 хутор Трофимов.

Население

Археология 
У хутора Кременского находится многослойная стоянка Бирючья балка 2, которая была обитаема в  верхнем палеолите  назад.

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Константиновского района (Ростовская область)